Los términos Atico, ático o Ático pueden referirse:

 al distrito de Atico, distrito de la provincia de Caravelí en el departamento de Arequipa, Perú;
 a Atico, localidad capital del distrito de Atico;
 al río Atico, río del Perú;
 a ático, el gentilicio correspondiente a Ática, una región de Grecia;
 al ático, un dialecto de Grecia, ancestro del idioma griego actual;
 a un ático, el elemento superior que corona algunos edificios clásicos, originario de la región ática;
 a un ático, la vivienda situada en la última planta de un edificio, dotada de una terraza;
 a Tito Pomponio Ático (Titus Pomponius Atticus), un historiador, escritor y editor de la Roma antigua;
 a san Ático, un patriarca de Constantinopla.